ATR peut faire référence à :

 acidose tubulaire rénale ;
 Anglican Theological Review ;
 loi ATR, une loi relative à l'Administration Territoriale de la République du , dite « loi Pierre Joxe », à l'origine des communautés de communes, en zones rurales, et des communautés de villes, en zones urbaines ;
 All That Remains, un groupe de metalcore américain ;
 , un message émis par une carte à puce se conformant à la norme  ISO/IEC 7816 standards ;
 Agence tous risques ;
apport de trésorerie remboursable, dans le cadre des paiements de la PAC ;
 appui tendu renversé, ou équilibre, en gymnastique ;
  ;
 Atari Teenage Riot, un groupe allemand initiateur du digital hardcore ;
 Ataxia-Telangiectasia Related, une kinase qui se lie à l'ADN, inhibe la Cdk1-CyclineB par l'intermédiaire de Chk1 lors du cycle cellulaire ;
 Auto Toner Replenishment, le système d’ en encre dans une imprimante laser. (RAT en français : Réapprovisionnement Automatique de Toner) ;
 Advanced tongue root, l'avancement de la racine de la langue, en phonétique articulatoire ;
 Avions de transport régional, un constructeur aéronautique franco-italien ;
 Americans for Tax Reform, un groupe de contribuables américain.
 Attenuated total reflectance (en français, réflectance totale atténuée), une technique d'analyse physico-chimique.
 ATR, une chaîne de télévision ukrainienne.